Барерас има више значења:

 Барерас (Пивамо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Барерас (Кањадас де Обрегон), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Барерас (Езекијел Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику